Бакзянг () — город провинциального подчинения (с 2005 года) в северо-восточной части Вьетнама. Административный центр провинции Бакзянг.

География 
Абсолютная высота — 17 метров над уровнем моря. Расположен примерно в 50 км к северо-востоку от столицы страны, города Ханой. Термальные источники Суоймо находятся в 37 км от центра Бакзянга.

Население 
По данным переписи 2009 года численность населения составляла 101 133 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Административное деление 
Город делится на 10 кварталов и 6 деревень.

Климат

Города-побратимы 
Ранее Бакзянг был побратимом города Маддисон, штат Висконсин, США.

Галерея

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама